Малое Уклейно — топоним:

 Малое Уклейно — деревня в Валдайском районе Новгородской области России.
 Малое Уклейно — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Большое Уклейно (значения)